Хоувит () — английская фамилия. Известные носители:

 Хоувит, Мария (1799—1888) — английская поэтесса и писательница.
 Хоувит, Уильям (1792—1879) — английский писатель и историк.